Economisch Netwerk Albertkanaal
 Extraheerbare kernantigenen, zie Antinucleaire antistof#Extraheerbare kernantigenen (ENA)
 École nationale d'administration, een Frans opleidingsinstituut

Ena kan verwijzen naar:

 Ena (slak), slakkengeslacht
 Ena (Gifu), stad in Japan

 koningin Ena, de naam waaronder de Spaanse koningin Victoria Eugénie van Battenberg bekendstond